Park Etnograficzny w Toruniu – zabytkowy skansen wchodzący w skład Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. Jedyny tego typu park w Europie usytuowany w centrum miasta.

Lokalizacja 
Park znajduje się w centrum miasta, przy ul. Wały gen. Sikorskiego, w sąsiedztwie Zespołu Staromiejskiego.

Historia 
Park, wraz z muzeum, otwarto 1 stycznia 1959 roku, a inicjatorką jego powstania i twórczynią była prof. Maria Znamierowska-Prüfferowa, etnograf i muzeolog. Muzeum to zostało wydzielone z Działu Etnografii ówczesnego Muzeum Miejskiego, obecnie Muzeum Okręgowe.

Charakterystyka 
W parku znajduje się 19 obiektów architektury wiejskiej, które powstały głównie w XVIII i XIX wieku i zostały przeniesione na teren parku z Kaszub, Borów Tucholskich, Kociewia, Kujaw, Ziemi Chełmińskiej i Dobrzyńskiej. Znajduje się tu również barka rybacka, a także blisko 50 obiektów, takich jak przybudówki, studnie, gołębnik, piwniczki-ziemianki, przydomowe kapliczki. 

Swą architekturą, wyposażeniem wnętrz (sprzęty, meble, pamiątki rodzinne, a także narzędzia gospodarskie związane z uprawą i hodowlą) oraz okolicznościowymi aranżacjami ekspozycja oddaje obraz wsi z przełomu XIX i XX wieku.

Ekspozycja 
Wybrane obiekty na terenie parku:

Zobacz też 
 Parki i tereny zielone Torunia i okolicy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa

Parki w Toruniu
Muzea etnograficzne w Polsce
Zabytki nieruchome w Toruniu
Skanseny etnograficzne w Polsce